Краснотура́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в южной части Красноярского края России.

Административный центр — село Краснотуранск, в 220 км к югу от Красноярска.

Физико-географические условия 
Краснотуранский район располагается в Минусинской впадине Сыдо-Ербинской котловины, на правобережье реки Енисей (54° 38' — 54° 48' с. ш. и 90° 57' — 91° 50' в. д.). Площадь территории района — 3462 км². С востока район омывается Красноярским водохранилищем, северную и южную части разделяет Сыдинский залив. В пределах средней части района, занимая небольшую территорию, простирается Сыдинская предгорная степь.

Физико-географические границы района проходят на севере по горе Катушка, истоку ручья «Кипучий», на юге — от правобережья Тубинского залива до Красноярского водохранилища, на западе — по береговой линии от горы Тепсей, горы Туран и до г. Катушка, на востоке по границам рек Убей, Уза, до реки Колдыбай, верх по реках Б. Куреж и Джирим. Административные границы совпадают с севера с Новосёловским районом, с северо-востока — с Балахтинским районом, с юга — Минусинским районом, с востока — Идринским районом и Курагинским районом, с западной стороны с Боградским районом Республики Хакасия.

Сыдинская предгорная степь занимает низкогорную часть Восточного Саяна преимущественно с холмисто-увалистысм рельефом и широкими долинами рек Сыды и Уза. Высота возвышенностей составляет 250—750 м над у. м. В северной и восточной части района по крутым склонам преобладают луговые степи и остепненные луга, на юго-западе района господствуют равнинные степи и лесостепи.

Водные ресурсы Краснотуранского района включают р. Енисей (Красноярское водохранилище) с его многочисленными притокамиː рр. Уяр, Уза, Салба, Биря, Диссос, Кара-Беллык, Сарушка, Джирим, Алгаштык, Бол. Джезлык, Карасук и Камышта, а также крупным Сыдынским заливом 36,5 км длиной

Разнообразные почвообразующие породы в районе по происхождению и составу объединяются в группыː эллювиальные и эллювиально-деллювиальные отложения различных магматических, осадочных и метаморфических пород, деллювиальные продукты различных пород, преимущественно красноцветные, красно-бурые глины и суглинки, лёссовидные суглинки и супеси, переотложенные ветром, и речные пески — аллювиальные отложения современных долин. Характерны серые и тёмно-серые лесные почвы, оподзоленные, выщелоченные и обыкновенные чернозёмы

История 
Центр Краснотуранского района — село Краснотуранск — расположено на берегу Сыдинского залива. Раньше оно называлось Абаканским и находилось на берегу реки Енисей. Село было крупным ремесленным центром и славилось ярмарками. В 1933 году его переименовали, взяв за основу название гор Туран и Красная, между которыми он располагался

В конце XVII — начале XVIII века в этих местах жили енисейские кыргызы, койбалы, байкотовцы и другие этнические группы Тубинского улуса. Русские казаки стали заселять здешнюю территорию в первой четверти XVII века, а в 1697 году было намечено строительство острога в устье реки Абакан для защиты от набегов кочевников.

Абаканский острог «за камнем Туран в центре Киргизской землицы» был построен в 1707 году по указу Петра I. Служилые люди достигли устья реки Абакан, но посоветовавшись между собой, решили ставить острог ниже по Енисею: «на 20 верст от устья Абакану. Пониже камня Турану на правой стороне Енисея во близости к лесам и селению пригодное».

Возвели Абаканский острог (нынешнее с. Краснотуранск) за 15 дней, и воевода Илья Цыцурин заслушал присягу русскому государю 20 хакасских улусов о принятии российского подданства. Так, в Абаканском остроге разместилась Управительная контора — основное учреждение по управлению хакасами, жившими в Минусинской котловине.

До XIX века в остроге селились сибирские старожилы (чалдоны), а в конце XIX века стали перебираться переселенцы из европейской части России. В настоящее время исторически сложившееся поселение находится на дне Красноярского водохранилища.

В 1917 году в районе насчитывалось посёлков в три раза больше, чем сейчас — около 90, в которых проживали 18 тысяч человек. Наиболее крупные нынешние поселения: Абаканское (Краснотуранск), Лебяжье, Беллык, Кортуз, Тубинск, Восточное, Саянск, Новая Сыда, Николаевка и Салба.

Абаканский район образован 4 апреля 1924 года в пределах Минусинского уезда Енисейской губернии. В 1925 году Абаканский район в составе новообразованного Минусинского округа вошёл в Сибирский край. В 1930 году Минусинский округ был упразднён. Абаканский район вошёл вначале в Западно-Сибирский край как национальный хакасский, а затем в этом же году передан в состав Восточно-Сибирского края. В 1933 году Абаканский район был переименован в Краснотуранский. В 1934 году Краснотуранский район вошёл в образовавшийся Красноярский край. В 1962 году в связи с возведением Красноярской ГЭС и затоплением многих сёл и райцентра Краснотуранский район был упразднён и вошёл в Курагинский район.

Затоплены 
Были затоплены следующие селения:

 Абаканская РТС
 Байкалово
 Беллык
 Белоярск
 Биря
 Бузуново
 Быскар
 Дмитриевка
 Краснотуранск
 Логовое
 Малые Ирджи
 Нефтебаза
 Ново-Свинино
 Пристань
 РТС Моисеевская
 Свинино
 Сорокино
 Спартак
 Сыда
 Унюк
 Усть-Сыда
 Усть-Туба
 Ф. Комсомольская
 Хбп. Сорокинский
 Хбп. Унюкский

Однако с перенесением Краснотуранска на новое место в 1966 году район вновь был восстановлен. В 2001 году на горе, в том месте, где вода скрыла на дне Красноярского водохранилища село Быскар, установлен памятный крест.

В августе 2007 года исполнилось 300 лет с начала присоединения к Российскому государству территории южного Енисея, когда «объединённый отряд из томских, кузнецких и красноярских служилых людей, возглавляемых томским сыном боярским Ильёй Цыцуриным и красноярским сыном боярским Каноном Самсоновым», отправился вверх по Енисею, чтобы выбрать место для строительства острога с целью защиты южных рубежей Российского государства.

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 9 административно-территориальных единиц — 9 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений.:

Населённые пункты 
В Краснотуранском районе 25 населённых пунктов.

   </div>
</div>

Местное самоуправление 
 Краснотуранский районный Совет депутатов
Состоит из 21 депутатов. Дата формирования: 14.09.2014. Срок полномочий: 5 лет

 Председатель
 Шалунов Николай Степанович

 Глава Краснотуранского района
 1996—2005 — Сергиенко Иван Афанасьевич
 2005 −2009 — Фоминых Виктор Георгиевич (скончался 21 марта 2009 года)
 с 30.10.2009 — по 10.10.2014 Каптуров Михаил Иванович. Срок полномочий: 5 лет
 с 10.10.2014 — по н.в. Шалунов Николай Степанович

 Глава администрации района
 ?-2009 — Фоминых Виктор Георгиевич (скончался 21 марта 2009 года)
 ?-2013 — Колотеева Нина Алексеевна
 с 20 августа 2013 — 11 февраля 2015 года Пермякова Ольга Романовна
 с 11 февраля 2015 по н.в. Линдт Виктор Александрович

Примечания

Ссылки 
 Краснотуранский район. Официальный сайт Красноярского края
 Краткая справка о муниципальном районе